Storøya () ist der Name folgender norwegischer Inseln:

 Storøya (Spitzbergen)
 Storøya (Bodø)
 Storøya (Eidselva)
 Storøya (Hole)
 Storøya (Gamvik)
 Storøya (Nordfjord)

Siehe auch:
 Stor Island